Nevskij prospekt
 Nevskij prospekt, toponimo in russo per Prospettiva Nevskij
 Nevskij prospekt, una stazione della metropolitana di San Pietroburgo